Croatia (lateinisch für „Kroatien“) bezeichnet:
 Air Croatia, Fluggesellschaft
 Croatia (Agram), von 1839 bis 1842 in Agram (Zagreb) herausgegebene deutschsprachige Zeitschrift
 Croatia (Budapest), von 1906 an in Budapest erschienene Zeitschrift in ungarischer Sprache
 (589) Croatia, Asteroiden
 Croatia Airlines, eine kroatische Fluggesellschaft 
 Croatia Zagreb, einen früheren Namen des Fußballvereins Dinamo Zagreb
 NK Croatia Sesvete, Fußballverein
 Kroatien, Staat in Mittel- und Südosteuropa